MV Agusta — montadora de motos
Agusta (helicóptero) — empresa aeroespacial produtora de helicópteros
AgustaWestland — indústria aeroespacial produtora de helicópteros

Desambiguações de tecnologia